Henry Cavendish peut se référer à :

 Sir Henry Cavendish (1550–1616), un militaire et homme politique britannique.
 Henry Cavendish (1630-1691),  duc de Newcastle, homme politique britannique ;
 Henry Cavendish (1673-1700), second fils du 1er duc de Newcastle.
 Henry Cavendish (1731-1810), célèbre physicien et chimiste britannique ;
 Henry Cavendish (1732-1804),  baronnet, homme politique et diariste irlandais.
 Henry Cavendish (1793-1863),  Waterpark, un noble britannique et politicien whig.